Alan Greenspan – economista statunitense
 Bud Greenspan – produttore cinematografico, regista e sceneggiatore statunitense
 oOoOO (Cristopher Dexter Greenspan) – musicista statunitense